RMS Franconia – transatlantico britannico di proprietà della Cunard Line in servizio dal 1910
 RMS Franconia – transatlantico britannico di proprietà della Cunard Line in servizio dal 1922
 RMS Franconia – nome con cui fu ribattezzato nel 1963 il transatlantico britannico RMS Ivernia, di proprietà della Cunard Line in servizio dal 1955